Miejscowości w USA:
 Piermont – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Piermont – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
Gminy w USA:
 Piermont (ang. Piermont Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton